Ага́ва () — род однодольных растений подсемейства  семейства .

Название 
Современное латинское-научное название растения произошло от  — имени персонажа древнегреческой мифологии, дочери Кадма, матери Пенфея.

Ботаническое описание 

Стебель укороченный, с розеткой крупных листьев, у многих видов они мясистые и колючие.

Цветёт на 6—15-м году (редко позже), образуя цветонос (высотой до 12 м) с большим числом (до 17 тысяч) цветков; после созревания плодов надземная часть растения отмирает, а у ряда видов от корневищ отрастают новые растения.

Распространение 
Большинство видов агавы произрастают в дикой природе в высокогорных районах Мексики и прилегающих регионах. В Европу агава завезена вскоре после открытия Америки; наиболее распространена , культивируемая как декоративное растение в Средиземноморье. Культивируется в парках Черноморского побережья Кавказа и Южного берега Крыма.

Хозяйственное значение и применение 
Из листьев многих видов агавы изготавливают канаты, верёвки, шпагат, половики, упаковочные и другие грубые ткани; из отходов производят бумагу, главным образом обёрточную. Некоторые виды агавы разводят в тропических областях обоих полушарий для получения волокна. Наиболее ценны , дающая так называемый сизаль,  — генекен (юкатанский сизаль),  — канталу, и другие. Спрессованные волокна агавы, именуемые сизаль, обычно используют для мишеней игр дартс.

Многие части агавы съедобны: листья, цветы, сердцевину и сок употребляют в пищу. На листьях обитают гусеницы бабочки из рода Megathymus, их жарят вместе с листьями и едят, считая деликатесом. Сок производят взрослые растения (с 6—8 года), зимой и весной, перед началом цветения, листья агавы наиболее им богаты, а в сезон, длящийся около двух месяцев, в день можно собрать около 0,27 литра сока. Агавовый сок сахаристый, почти прозрачный с зеленоватым оттенком, сладкий с горчинкой, его пьют как освежающий напиток и вываривают в сироп. Без консервации быстро начинает бродить: из сока  и других готовят алкогольный напиток пульке и уксус, а из сердцевины агавы производят крепкие алкогольные напитки — текила и мескаль. Только  используется для производства текилы. Для производства текилы используется сердцевина растения. Путём перегонки из сока голубой агавы делают дистиллят, он и является основой для текилы. Из стеблей Agave cocui делается традиционный венесуэльский напиток кокуй.

Из некоторых видов агавы делают сладкий сироп, похожий по консистенции на мёд. Тяжёлые и крупные стрелки, которые агава выбрасывает перед цветением, жарят и употребляют в пищу.

Корни некоторых агав в Мексике применяют в медицине. В листьях агавы американской и сисальской содержатся стероидные сапонины, используемые для синтеза стероидных гормональных препаратов — кортизона, прогестерона. В Китае из обоих видов получены вещества, составляющие новую группу контрацептивов, обладающих важным преимуществом — их достаточно принимать один—два раза в месяц.  применяется в гомеопатии.

Агава американская, ,  и многие другие разводятся как комнатные и оранжерейные растения.

Систематика

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 200 видов. Некоторые из них:

Гибриды 
  [=  × ?]
  [=  × ]

Выращивание в домашних условиях 
Освещение должно быть яркое, солнечное. Почва — состоящая из равных частей дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка. Летом рекомендуется выносить на улицу, осенью и зимой необходимо содержать в сухом помещении при температуре 8—12 градусов по Цельсию. Полив летом умеренный, зимой редкий. Размножают отпрысками, отрезками корневищ.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Комнатные растения — Агава

Комнатные растения
Флора Северной Америки
Прядильные культуры